Fiordiligi – variante del nome proprio di persona Fiordaliso
 Fiordiligi – personaggio dell'Orlando innamorato e Orlando furioso
 Fiordiligi – personaggio dell'opera Così fan tutte
 Conan/Fiordiligi – singolo di Georgia Lepore del 1981